Bockagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bockagöl, sjö i Uppvidinge kommun, 
Bockagölarna (Brandstorps socken, Västergötland, 643665-140042), sjö i Habo kommun, 
Bockagölarna (Brandstorps socken, Västergötland, 643715-140025), sjö i Habo kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn